In the Mix ou In The Mix peut désigner :
 In the Mix, un album d'Astral Projection, sorti en 1999 ;
 In the Mix, un film de Ron Underwood, sorti en 2005 ;
 In The Mix, une chanson de Mariah Carey, sorti en 2019.